German Masters 2015 − ósmy rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2014/2015. Rozegrany został w dniach 4 – 8 lutego 2015 roku. Miejscem rozegrania była hala Berlin Tempodrom w stolicy Niemiec.

Obrońcą tytułu był reprezentant Chin, Ding Junhui.

Nagrody 
Zwycięzca: 80 000 €
II miejsce: 35 000 €
Półfinalista: 20 000 €
Ćwierćfinalista: 10 000 €
Runda 2: 5000 €
Runda 1: 3000 €
Ostatnia 64: 1500 €

Najwyższy break: 4000 €

Łączna pula nagród: 335 000 €

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe fazy głównej turnieju 
 147, 104, 102  Judd Trump
 145, 141, 130, 118  Shaun Murphy
 134, 134, 117  Ronnie O’Sullivan
 133  Peter Ebdon
 126  Mark Selby
 119, 107  Stephen Maguire
 112  Alfie Burden
 111  Neil Robertson
 110  Mark Davis
 106, 102  Liang Wenbo
 106  Mark King
 103  Matthew Selt
 100  Mark Allen

Kwalifikacje 
Mecze zostały rozegrane w dniach 17-19 grudnia w Robin Park Arena and Sports Centre, Wigan. Wszystkie mecze były rozgrywane do 5 wygranych frame’ów.

Runda 1

Runda 2

Breaki stupunktowe kwalifikacji 

 142, 116  Shaun Murphy
 141, 101  Aditya Mehta
 136, 131  Ding Junhui
 136  Ian Burns
 136  Daniel Wells
 135, 134, 105, 101  Neil Robertson
 135  Ali Carter
 133  Zak Surety
 132  Mark Davis
 131, 121  Michael Wasley
 127  Mark Allen
 121  Adam Duffy
 120, 114, 105  Judd Trump
 117, 106, 104  Ronnie O’Sullivan
 117  Ryan Day

 117  Robin Hull
 117  Mitchell Mann
 115, 103  Li Hang
 115  Matthew Stevens
 115  Michael White
 113  Xiao Guodong
 112  David Gilbert
 109  Sam Baird
 105  Alfie Burden
 104  Michael Holt
 104  Michael Leslie
 103  Yu Delu
 103  Oliver Lines
 102  Jack Lisowski
 100  Jimmy Robertson

Przypisy 

German Masters
2015 w sporcie
2015 w Niemczech
Sport w Berlinie